

Населені пункти та їхні частини
 Завежбе — село в гміні Ґрембошув Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Завежбе — село в гміні Жиракув Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Завежбе — село в гміні Самбожець Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Завежбе — частина села Воля-Роґовська в гміні Ветшиховіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Завежбе — частина села Воловиці в гміні Черніхув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Завежбе — частина села Подлешани в гміні Мелець Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Завежбе — частина села Острувек у гміні Ґавлушовіце Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Завежбе — частина села Хотель-Червоний в гміні Віслиця Буського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки